Хальфин — фамилия:

 Хальфин, Ибрагим Исхакович (1778—1829) — татарский педагог, учитель гимназии.
 Хальфин, Моисей Яковлевич (1907—1990) — советский пианист, профессор.
 Хальфин, Халит-Гали Аскарович (1925—2007) — организатор производства, шахтёр, лауреат Государственной премии СССР.

Двойные фамилии 
 Финн-Хальфин, Виктор Константинович (род. 1933) — учёный в области искусственного интеллекта и математической логики.
 Финн-Хальфин, Константин Яковлевич (1904—1975) — драматург, прозаик.
 Финн-Хальфин, Павел Константинович (род. 1940) — киносценарист.

См. также 
 Хальфины
 Халфин